Arco (Renfe), servei ferroviari d'ample ibèric que uneix Barcelona, Tarragona, Salou i L'Aldea amb Badajoz, Sevilla, Màlaga, Almeria i Granada entre altres destinacions
 Drets ARCO, conjunt de drets sobre protecció de dades de caràcter personal establertes per la llei orgànica 15/1999 
 Toponímia:
 Arco (Idaho)
 Arco (Minnesota)
 Arco (Trento), municipi italià a la província de Trento 
 El Arco, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Alonso del Arco (Madrid, ~1635-1704), pintor barroc espanyol 
 Javier del Arco de Izco (Barcelona, 1946 – 2013), enginyer, editor, periodista, fotògraf i escriptor especialitzat en automobilisme 
 Juan del Arco Pérez (Leganés, Espanya), jugador d'handbol del Granollers que juga a la Lliga ASOBAL en posició de central
 Manuel del Arco Álvarez (Saragossa, 1909 – Barcelona, 1971), caricaturista i periodista espanyol 
 Ricardo del Arco y Garay (Granada, 1888 – Osca, 1955), historiador, polígraf, fotògraf aficionat i investigador espanyol 
 Salva Arco (Navars, 1984), jugador de bàsquet català que juga en les posicions d'escorta i d'aler